Гути може да значи:

 Гути (народ), древни народ који је настањивао пределе планине Загроса
 Гути (фудбалер), шпански фудбалер
 Гути, ваздушно полегање